Parque de las Ciencias puede referirse a:

 el Parque de las Ciencias, en Bayamón, Puerto Rico.
 el Parque de las Ciencias, en Buenos Aires, Argentina.
 el Parque de las Ciencias, en Granada, España.